Сасчори има више значења:

 Сасчори (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Сасчори (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Општина Сасчори (Алба), општина у округу Алба у Румунији